Belding kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Belding (ö),

USA 

 Belding, Michigan, ort, Ionia County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar